Penzlin steht für:
 Penzlin, eine Stadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Penzlin (Gallin-Kuppentin), ein Ortsteil der Gemeinde Gallin-Kuppentin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Penzlin (Meyenburg), ein Gemeindeteil der Stadt Meyenburg im Landkreis Prignitz in Brandenburg

Penzlin ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Penzlin (* 1932), deutscher Tierphysiologe

Siehe auch:
 Pentzlin
 Penizilline